Le Lilas des Indes peut désigner trois espèces de plantes différentes :

 Melia azedarach (Margousier à feuilles de Frêne, Lilas de Perse)
 Lagerstroemia speciosa
 Lagerstroemia indica (Lilas d'été)